Az 1990–1991-es magyar labdarúgókupa a sorozat 53. szezonja volt. A döntőt a DVTK-stadionban rendezték. A fináléban a Ferencváros és a Vác mérkőzött meg.

4. forduló

5. forduló (Nyolcaddöntők)

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Nyilasi Tibor 1990 nyarán tért vissza régi sikereinek helyszínére (játékosként 2 aranyérmet szerzett), de ezúttal már, mint a Ferencváros edzője. Bár a bajnokságban "csak" a 2. helyet sikerült megszerezni a zöld-fehér csapatnak a Bp. Honvéd mögött, elmondható, hogy a kupa-győzelemmel sikeres évet zárt Nyilasi.

Ez volt a Ferencváros 15. elsősége a Magyar Kupában.

Források

Magyar labdarúgókupa
magyar kupa
magyar kupa